Alleghany Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alleghany Township (North Carolina)
 Alleghany Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Allegheny Township